Hinchcliffe ist der Familienname von:

 Andy Hinchcliffe (* 1969), englischer Fußballspieler
 James Hinchcliffe (* 1986), kanadischer Rennfahrer
 John Hinchliffe (1731–1794), englischer Bischof
 Peter Hinchcliffe (* 1937), britischer Diplomat und Autor
 Ronald Hinchcliffe (1926–2011), britischer Mediziner